Monbachtal bezeichnet:
 die Christlichen Gästehäuser Monbachtal (vormals Freizeit- und Bibelheim Monbachtal e. V.).
 das Monbachtal (Tal) – ein Seitental des Nagoldtals, mit Naturschutzgebiet Monbach, Maisgraben und St. Leonhardquelle (Enzkreis).
 das Wohngebiet Monbachtal – seit 1936 Bad Liebenzell zugehörig.